Billgren kan syfta på:

 Elsa Billgren (född 1986), skådespelare, programledare
 Ernst Billgren (född 1957), konstnär
 Helene Billgren (född 1952), konstnär
 Ola Billgren (1940-2001), konstnär
 Hans Billgren (1909-1985), konstnär
 Grete Billgren (1907-1986), konstnär

Svenska efternamn